Il Campionato argentino di rugby a 15 2000   è stato dalla selezione della Unione di Buenos Aires che ha superato in finale la selezione di Tucumàn.

Le 21 squadre iscritte erano divise in tre livelli: "Campeonato", "Ascenso", "Estimulo".

Torneo "campeonato" 
Due gironi di 4 squadre. Le prime due alle semifinali, terza e quarta ai play-out salvezza.

Girone A 

 Classifica: 

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Buenos Aires||3||3||0||0||195||45||150||6
|- align=center style="background: #ccffcc;"
|2||align=left|Rosario||3||2||0||1||99||115||-16||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|San Juan||3||1||0||2||49||88||-39||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Santa Fè||3||0||0||3||44||139||-95||0
|}

Girone B 

 Classifica 

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Tucumàn||3||3||0||0||96||69||27||6
|- align=center style="background: #ccffcc;"
|2||align=left|Cordoba||3||1||0||2||98||80||18||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Mar del Plata||3||1||0||2||67||81||-14||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Cuyo||3||1||0||2||51||82||-31||2
|}

Semifinali

Finale

Play-out 

 Campione: Buenos Aires
 Retrocedono: Santa Fè e San Juan

Torneo "Ascenso" 

Classifica:

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Salta||5||4||1||0||160||55||105||9
|- align=center style="background: #ccffcc;"
|2||align=left|Chubut||5||3||1||1||94||126||-32||7
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Sur||5||2||0||3||134||122||12||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Entre Rios||5||2||1||2||114||175||-61||5
|- align=center style="background: #ffffff;"
|5||align=left|Noreste||5||2||1||2||79||101||-22||5
|- align=center style="background: #ffdddd;"
|6||align=left|Alto Valle ||5||1||0||4||115||117||-2||2
|}

Promosse: Salta  e Chubut
Retrocesse: nessuna.

Torneo "Estimulo"

Girone A 

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Austral||3||2||0||1||59||26||33||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Oeste||3||2||0||1||30||45||-15||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|La Rioja||3||2||0||1||47||44||3||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Centro||3||0||0||3||39||60||-21||0
|}
Promossa: Austral

Girone B 

Classifica:

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Santiago de l'Estero||3||2||0||1||174||30||144||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Misiones||3||2||0||1||75||75||0||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Formosa||3||2||0||1||90||82||8||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Jujuy||3||0||0||3||24||176||-152||0
|}

Promossa: Santiago de l'Estero

Collegamenti esterni